Сабашникова, Антонина Васильевна (1861—1945) — пианист, издатель, сестра Михаила и Сергея Сабашниковых.
 Сабашникова, Елизавета Михайловна (1837—1882) — русская писательница.
 Сабашникова, Маргарита Васильевна (1882—1973) — русская художница, писательница, жена Максимилиана Волошина.